Goethe Link steht für:

 (1728) Goethe Link, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Goethe-Link-Observatorium, eine Sternwarte in Indiana, Vereinigte Staaten